Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Кьево» 11-м в главной итальянской футбольной лиге.

Команда 2012/13

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Кьево» в сезоне 2012/2013 годов.

Чемпионат Италии 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Италии

Примечания

Ссылки 
 ФК «Кьево» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Кьево